Seznam avtobusov (ne vsebuje vseh avtobusov):

Reference

Proizvajalci avtobusov
Transport